CUTS steht für:
 Computer Users' Tape Standard, digitales Datenformat für Audiokassetten als PC-Speichermedium der 1970er Jahre, u. a. von Processor Technology

Cuts steht für:
 Cuts, französische Gemeinde im Kanton Noyon, Département Oise in der Region Hauts-de-France

Abkürzung